Полтавка — название населенных пунктов:

Азербайджан 
 Полтавка — до 1999 г. название села Аранлы Имишлинского района.

Казахстан 
 Полтавка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Полтавка — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Полтавка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Полтавка — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Полтавка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Полтавка (до 1992 г. — Будённовка) — до 1920-х годов название села Таскайын в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Полтавка — до 2018 г. название села Ардак в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Полтавка — село в Жайыльском районе Чуйской области.

Россия 
 Полтавка — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1959 г.
 Полтавка — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Полтавка — хутор в Бабаюртовском районе Дагестана, упразднен в 1960-е г.
 Полтавка — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Полтавка — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Полтавка — деревня в Чановском районе Новосибирской области.
 Полтавка — поселок в Полтавском районе Омской области.
 Полтавка — село в Октябрьском районе Приморского края.
 Полтавка — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Полтавка — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Полтавка — село в Карталинском районе Челябинской области, бывший районный центр Полтавского района, в 1944 году включено в состав г. Карталы.
 Полтавка — поселок в Чесменском районе Челябинской области, упразднён в 1970 г.
 Полтавка — прежнее название села Новый Борч Рутульского района Дагестана.

Украина 
 Полтавка — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Полтавка — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Полтавка — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Полтавка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Полтавка — посёлок в Новобугском районе Николаевской области.
 Полтавка — село в Первомайском районе Николаевской области.
 Полтавка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Полтавка — до 1928 г. название города Баштанка Николаевской области.

См. также 
 Верхняя Полтавка
 Средняя Полтавка
 Нижняя Полтавка
 Полтавка (река)
 Новополтавка
 Старая Полтавка
 Новая Полтавка
 Семёно-Полтавка
 Полтавкинская культура